

Composition du conseil général de la Guyane (19 sièges)

Liste des conseillers généraux de la Guyane (de 2011 à 2015)

Voir aussi

Articles connexes 

 Arrondissements de la Guyane
 Cantons de la Guyane
 Conseil général de la Guyane
 Liste des communes de la Guyane

Liens externes 

 Site du Conseil général de la Guyane

Références 

Guyane
Personnalité liée à la Guyane
Politique en Guyane
Conseillers generaux